Анна Кутшѐба–Пойнаро̀ва () е полска етнографка, професор, преподавателка в Ягелонския и Варшавския университет, действителен член на Полската академия на науките.

Трудове 
 Budownictwo ludowe w Zawoi (1931)
 Rozwój etnograﬁi i etnologii w Polsce (1948)
 Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian współczesnych. Studium wsi Mników pow. krakowskiego (1968)
 Kultura ludowa w dotychczasowych polskich pracach etnograﬁcznych (1976)
 Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość (1977)
 Trześniów. Tradycyjna kultura chłopska i kierunki przemian. Refleksje etnografa (1988)

Бележки 

Полски етнографи
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Родени в Краков
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище